

Patronyme 

 Candis Nergaard, actrice britannique.
 Silje Nergaard (1966-), chanteuse de jazz norvégienne.

Voir aussi